Sajan steht für:

 Sajangebirge in Asien
 Sajan-Sonnenobservatorium im Sajangebirge
 Sajan (Mossad), Bezeichnung für einen verdeckten Agenten des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad
 Sajan (Serbien), Ortschaft in Serbien

Siehe auch:
Sayan